Abalıoğlu (prononcé  est un nom propre turc.

Étymologie 
Abalı est un mot turc qui signifie « habillé d'un habit grossier », « pauvre, misérable » ou « souffre-douleur », de aba qui signifie « habit grossier ». -oğlu est un suffixe à valeur patronymique turc qui signifie « fils de », accusatif du substantif oğul qui signifie « fils ». Abalıoğlu signifie donc « fils du pauvre » ou « fils du souffre-douleur ».

Abalı est également un patronyme turc. Dans ce cas, Abalıoğlu signifie aussi « fils d'Abalı ».

Abalı est par ailleurs un toponyme turc.

Patronyme 

  (1913-1969), journaliste turc ;
  (1908–1991), journaliste et écrivain turc ;
 Yunus Nadi Abalıoğlu (1879-1945), journaliste et homme politique turc.

Voir aussi 
 , divers toponymes et patronyme turcs
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de »

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc